Клёнова () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Серадзкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 3066 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Гжиб
 Клёнова
 Кузница-Блоньска
 Кузница-Загжебска
 Лелива
 Лесяки
 Липиче
 Овечки
 Павельце
 Свёнтки

Соседние гмины 
 Гмина Броншевице
 Гмина Чайкув
 Гмина Галевице
 Гмина Лютутув
 Гмина Злочев

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства